Годόванець — українське прізвище. Відомі носії:

 Годованець Євген Михайлович (* 1992) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Годованець Микита Павлович (1893-1974) — український поет-байкар.
 Годованець Оксана Іванівна (* 1982) — українська лікарка та науковиця у галузі дитячої стоматології, докторка медичних наук, професорка.
Українські прізвища